

Первые поселения 
Археологические раскопки позволяют установить, что первые поселения людей существовали на современной территории Ижевска, на берегах рек Карлутка и Иж, с V века н. э.

После окончательного присоединения Удмуртии к России, в 1582 году указом царя Ивана IV земли по берегам реки Иж были пожалованы татарскому князю Яушеву, удмуртское население — обложено оброком. Параллельно ещё с XIII века шла русская колонизация будущей территории города.

Ижевский завод 

 года граф Пётр Шувалов получил разрешение императрицы Елизаветы Петровны на постройку в Прикамье трёх железоделательных заводов. Поиски места для строительства нового железоделательного завода начались в 1758 году под руководством опытного специалиста горного дела Москвина, который писал Петру Шувалову, что завод надо строить не на реке Частой (приток Камы в Пермском крае), а на реке Иж, «где леса и прочия удобности, кои никому не отведены, имеютца».

Днём основания Ижевска принято считать  года. «Ведомость о казанских партикулярных заводосодержателях» гласит: «Оной Ижевский железной завод для ковки из гороблагодатского чугуна железа начат строением собственным его сиятельства коштом 1760 года апреля 10 дня и состоит оной в Казанской губернии по Арской дороге на реке Ижу на государственной земле».

При Ижевском заводе также был основан одноимённый заводской посёлок. Строительство велось под руководством опытного горного инженера Алексея Москвина. К 1763 году была возведена плотина, и создан Ижевский пруд. В 1763 году на заводе получили первое кричное железо.

После смерти Шувалова, в счёт погашения семейного долга,  года Екатерина II подписала указ о взятии Ижевского завода в казну.

В 1774 году войска Емельяна Пугачёва захватили город и казнили всё заводское начальство (42 человека), завод был разграблен и частично сожжён.

 года император Александр I подписал указ об основании нового оружейного завода на Урале.  года под началом Андрея Фёдоровича Дерябина на месте железоделательного завода заложен оружейный завод.  —  года новый завод лично посетил император Александр I. В 1808 году завод из горного ведомства переходит в военное.

 года Ижевский завод посетил наследник престола, старший сын Николая I — Александр со своим наставником .  года на заводе побывал герцог Максимилиан Лейхтенбергский.

Осенью 1852 года на площади перед заводом установлен памятник (Михайловский столп) высшему начальнику завода — четвёртому сыну Павла I, Великому Князю Михаилу Павловичу.

 года завод был передан в аренду «Товариществу промышленников»; через 5 лет в аренде начали участвовать  и . С 1867 года Ижевск официально стал селом.  года завод из аренды вернулся в казну.

 года на заводе началось массовое производство охотничьих ружей. В 1891 году начало массового выпуска трёхлинейной винтовки Мосина. Только в Ижевске выпускали все её разновидности (пехотные, драгунские, казачьи, учебные).

В июне 1887 года Ижевский завод посетил Его Императорское Высочество Великий Князь Михаил Николаевич с сыном Великим Князем Сергеем Михайловичем. При проезде из села Гольяны (пристань на Каме) до Ижевского посёлка по инициативе окрестных вотяков (ныне удмуртов), желавших выразить верноподданнические чувства и поднести хлеб-соль, в селе Завьялово состоялась памятная встреча с крестьянами, занятыми в обслуживании завода.

 года прошла первая политическая демонстрация под красным флагом.

Революция и Гражданская война 

 года заводской актив решил преобразовать собрание цеховых старост в Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, объявив его «органом законодательного характера».  года собрался костяк будущего Совета из 30 рабочих, 4 представителей войсковых частей и 7 — от остального населения Ижевска. В адрес нового Временного правительства отправлена телеграмма: «Извещаем, что в Ижевском оружейном и сталеделательном заводе организуется Совет рабочих депутатов, который взял на себя задачу выполнения политической и экономической жизни завода, для чего организуем из среды себя исполнительный комитет, о чём и доводим до Вашего сведения. Ждем директив. Совет рабочих депутатов Ижевского завода».  года цеховые старосты окончательно сложили полномочия. Избрано 160 депутатов. Возник полноценный Совет рабочих депутатов.  прошло первое заседание Исполкома из 15 человек.  года вышел первый номер «Известий Ижевского совета».

В сентябре 1917 года многопартийный прежде Совет стали контролировать большевики. Исключительно большевистской стала газета «Известия Ижевского Совета», считавшаяся до этого «внепартийной демократической газетой».

 года в Ижевске провозглашена Советская власть. В ноябре 1917 года разработан первый «Устав Ижевского Совета». 21 февраля 1918 года ижевский Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов провозгласил посёлок Ижевский Завод городом.

28 мая 1918 года состоялся разгон Совета большевиками и 21 июля 1918 года все лидеры бывшего Совета были арестованы. 8 августа 1918 года начинается массовое антибольшевистское восстание, начало формирования Народной армии (Ижевской дивизии). 7 ноября 1918 года Ижевск был взят штурмом Красной армией.

7 декабря 1918 года состоялись выборы совета и отмена их результатов. 9 апреля 1919 года начинается эвакуация части служащих и рабочих, а также основного оборудования оружейного завода, в связи с приближением войск Колчака. 13 апреля 1919 года вступление в Ижевск частей белых. 8 июня 1919 года состоялся последний штурм города несколькими дивизиями Красной армии. Значительная часть оружейников бежала в Сибирь, а затем в Китай и США.

Советские годы 

10 июня 1921 года из города Глазов в Ижевск переведена столица Вотской автономной области. 28 декабря 1934 года Ижевск приобрел статус столицы УАССР.

18 ноября 1935 года Открытие трамвайного движения. Первый маршрут длиной в 5 километров прошел по улице К. Маркса от Вятского переулка до Воткинской ж/д линии. 14 марта 1937 года состоялось принятие конституции УАССР и законодательное закрепление Ижевска в качестве столицы.

В Июле — августе 1941 года — в Ижевске сформирована 313-я Петрозаводская дважды Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова II степени стрелковая дивизия, прошедшая боевой путь от Карелии до Берлина. В честь дивизии в 1975 году на центральной аллее городского парка отдыха имени Кирова установлен обелиск «Карающий меч».

Осень 1941 года в Ижевск эвакуируются несколько оборонных предприятий. В Июне 1942 года организован Ижевский механический завод. 29 ноября 1943 года состоялось открытие нового здания цирка. 9 мая 1945 года демонстрация ижевчан в ознаменование Победы. Город-завод за годы Великой Отечественной войны произвел 12 500 000 единиц стрелкового оружия.

В 1948 году на Мотозаводе начался выпуск автомата Калашникова «АК-47». 12 декабря 1966 года состоялся выпуск первого ижевского автомобиля, уже через четыре года главный конвейер заработал в полную силу.

11 декабря 1978 года указом Президиума Верховного Совета СССР Ижевск награждён орденом Октябрьской Революции. 27 декабря 1984 года по инициативе партийных властей город был переименован в Устинов в память о Дмитрии Устинове, многие десятилетия считавшемся шефом ижевской военной промышленности. 19 июня 1987 года после многочисленных протестов граждан городу было возвращено его прежнее название. Имя Устинова сохранилось за новым районом города.

Современность 
В 2004 году Ижевску присвоено звание «Ижевск — культурная столица Поволжья 2004». В сентябре 2003 года открылось новое здание цирка на месте построенного в 1943 году. Первыми посетителями цирка стали первоклассники со всей Удмуртской Республики.

5 августа 2007 года вновь освящён после своего воссоздания Свято-Михайловский Собор, освящение и первую Божественную Литургию в нём провел Патриарх Алексий II.

В 2008 году состоялось празднование 450-летия добровольного присоединения Удмуртии к России.

Примечания

Литература